Малинкино — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена между северной окраиной города Остров и южной частью деревни Карпово, на автодороге  на Псков.

История 
Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Волковской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)